Мироч се може односити на:
 Мироч, планина у Србији
 Мироч (Мајданпек), село у Србији, општина Мајданпек
 Мироч, археолошки локалитет